L'Associação Desportiva do Bairro Craveiro Lopes est un club cap-verdien de football.
 Francisco Craveiro Lopes, militaire et homme politique portugais.
Patronyme portugais